Георгий Никитин:
 Никитин, Георгий Васильевич (1897—1948) — инженер-строитель, педагог, профессор.
 Никитин, Георгий Никитич  (1870—1930) — священник Русской православной церкви, священномученик.